Seneca Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Seneca Lake (New York), einer der Finger Lakes im Bundesstaat New York
 Seneca Lake (Ohio), See in Ohio